Бурдж-эль-Араб ( — «Арабская башня»; егип. произнош.: Борг-эль-Араб):
 Бурдж-эль-Араб — башня в Эмиратах.
 Новый Борг-эль-Араб - новый город площадью около 19 тысяч гектар, расположенный на Юго-запад Александрия (мухафаза)
 Борг-эль-Араб — населённый пункт в мухафазе Александрия.
 Борг-эль-Араб (аэропорт) — аэропорт около Александрии.